Schnürschuh steht für
Schnürschuh, verschnürbarer Schuh 
Theaterhaus Schnürschuh in Bremen

Siehe auch:
Kamerad Schnürschuh
Kamerad-Schnürschuh-Syndrom